Vulović ist der Familienname folgender Personen:

 Rodoljub Vulović (* 1955), bosnisch-serbischer Sänger und Songwriter
 Vesna Vulović (1950–2016), jugoslawische Stewardess